Виктор Вержбицкий:
 Вержбицкий, Виктор Александрович (род. 1959) — советский и российский актёр, телеведущий.
 Вержбицкий, Виктор Антонович (1905—1993) — советский военный деятель, генерал-майор.